Хепи Вали има више значења:
 Хепи Вали (Аљаска)
 Хепи Вали (Нови Мексико)
 Хепи Вали (Орегон)